Телефестиваль песни АВС 2014 (; ) — является третьим по счёту выпуском Азиатско-Тихоокеанского телефестиваля песни. Фестиваль, который по правилам конкурса не носит соревновательный характер, прошёл 25 октября 2014 года в  в Макао (Китай) одновременно с 51-й генеральной ассамблеей Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU, «АВС»), которое в свою очередь пройдёт в период между 22 и 28 октября 2014 года. В фестивале приняли участие двенадцать стран. Организатор фестиваля — Макао выступил на данном фестивале впервые.

Место проведения 

Изначально местом проведения Азиатско-Тихоокеанского телефестиваля песни 2014 года был выбран театр, который является частью казино-отеля для отдыхающих «Венециан». Вместимость этого театра 1800 человек. Изначально в нём проводилось шоу «Zaia», проходившее в рамках проекта Cirque du Soleil с 2008 по 2012 годы. Но 19 сентября, место проведения было изменено на отель «Sands Macao», вместимость которого 660 человек.

Национальный вещатель 
Вещателем третьего выпуска ежегодного фестиваля песни выступил .

Участники 
Было объявлено, что количество участвующих стран на фестивале 2014 года составит 15. Каждая страна могла отправить на фестиваль только одного участника (к примеру, в фестивале 2013 года от Вьетнама выступало два участника). В конечном счёте на участие в конкурсе отправили заявки двенадцать стран, указанные ниже.

Другие страны

Отказ 
  — 2 июня 2014 года, вещатель RTM объявил, что страна не примет участие в этом году.
  — 5 июня 2014 года, вещатель TVNZ объявил, что страна не собирается дебютировать на конкурсе в этом году.
  — 7 июня 2014 года, вещатель PTV объявил, что страна не собирается дебютировать на конкурсе в этом году.

Ещё пять стран не подали свои заявки на участие в телефестивале 2014 года, и причины ухода оглашены не были:

Международное вещание 
Каждая из стран участниц была приглашена транслировать событие и комментировать его на родном языке для ясности и описания фестиваля.

  —  (SBS)
  —  (RTB)
  — Вьетнамское телевидение (VTV)
  — Television Broadcasts Limited (TVB)
  — Центральное телевидение Китая (CCTV)
  —  (TDM)
  — IBC
  — Korean Broadcasting System (KBS)
  —  (NBT)
  — Турецкая телерадиокомпания (TRT)
  — Японская вещательная корпорация (NHK)

См. также 
 Азиатско-Тихоокеанские фестивали песни
 Азиатско-Тихоокеанский радиофестиваль песни 2014
 Конкурс песни Евровидение 2014
 Детский конкурс песни Евровидение 2014
 Конкурс песни Тюрквидение 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница фестиваля на Eurovoix.com

2014 год в Китае
Телевидение в Китае
Фестивали Китая